Bhairab bezeichnet:

 Bhairab (Stadt), eine Stadt im Osten von Bangladesch
 Bhairab (Fluss), ein Fluss in Westbengalen und im Süden von Bangladesch